Hyde Road – nieistniejący stadion piłkarski w Manchesterze
 Hyde Road – stadion żużlowy w Manchesterze
 Hyde Road – stacja kolejowa w Manchesterze